Afterglow (Ed Sheeran), een nummer uit 2020
 Afterglow (Wobbler), het tweede studioalbum van de Noorse muziekgroep Wobbler
 Afterglow (Crowded House), het zesde album van Crowded House
 Afterglow (Sarah McLachlan), het tiende album van Sarah McLachlan
 Afterglow (Of Your Love), een lied van de Britse rockgroep The Small Faces
 Afterglow (Genesis), een lied van de Britse rockgroep Genesis
 Afterglow (John Oliva's Pain), een lied van Festival van John Oliva's Pain
 Afterglow (Travis), een lied van The Invisible Band van Travis
 The afterglow (John Fruscianti), een nummer van A Sphere in the Heart of Silence van John Fruscianti
 Afterglow (film), een film uit 1997
 Afterglow (barbershop)), een nazang bij barbershop
 Afterglow (plasma-etsen), nagloeien bij plasma-etsen